Gmina Olsztyn bezeichnet:
 Olsztyn, die Stadtgemeinde der kreisfreien Stadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gmina Olsztyn (Powiat Częstochowski), eine Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Gromada Olsztyn